Итаси — список географических объектов на Мадагаскаре:

 Итаси —  вулканическое поле.
 Итаси — озеро. 
 Итаси — административная единица.